Atractides är ett släkte av kvalster. Atractides ingår i familjen Hygrobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Atractides